Пласі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 210 км на захід від Парижа, 24 км на південь від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Пласі, Аквіль, Анговіль, Сені-Буа-Альбу i Турнебю було об'єднано в новий муніципалітет Сені-ле-Сурс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Пласі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Пласі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос